Jméno a příjmení Petr Hejma nese více známých osobností:

 Petr Hejma (lední hokejista) (* 1944) – český (později německý) hokejista, stříbrný medailista ze ZOH v Grenoblu
 Petr Hejma (hokejista, 1970) (* 1970) – německý hokejista, syn hokejisty Petra
 Petr Hejma (politik) (* 1969) – český politik, někdejší starosta Prahy 1